Just as I Am — третий студийный альбом американского кантри-певица и автора-исполнителя Брэнтли Гилберта, изданный 19 мая 2014 года на студии Valory Music Group. Сингл «Bottoms Up» с этого альбома возглавил кантри-чарт США. Гилберт написал сам или был соавтором всех 11 треков диска.

История 
Альбом вышел 19 мая 2014 года на студии Valory Music Group. В первую же неделю он дебютировал на № 2 в хит-параде Billboard 200, уступив первое место только альбому Ghost Stories группы Coldplay, а также диск стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums с тиражом в 211 000 копий в США. По состоянию на июнь 2014 года суммарный тираж альбома составляет 412 000 копий в США.

Альбом получил в целом положительные или умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как AllMusic, USA Today, Country Weekly, Digital Journal, The New York Times, Roughstock.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания 

Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, спродюсированные Данном Хаффом